Il doppio dell'Ostrava Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Javier Frana erano i detentori del titolos, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sandon Stolle e Cyril Suk hanno battuto in finale 7–6, 6–3 Karol Kučera e Ján Krošlák.

Teste di serie
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (campioni)
 Menno Oosting /  Pavel Vízner (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Ostrava Open 1996
ATP Tour 1996